Spasski, Spassky oder Spasskij (, dt.: der Erlöser), Spasskaja () bezeichnet

die Personen:
Anatoli Grigorjewitsch Spasski (1895–1970), russischer Metallurg und Hochschullehrer
Boris Wassiljewitsch Spasski (* 1937), sowjetisch-französischer Schachspieler und 10. Schachweltmeister
Grigori Iwanowitsch Spasski (1783–1864), russischer Historiker
Igor Dmitrijewitsch Spasski (* 1926), sowjetisch-russischer Wissenschaftler und U-Boot-Ingenieur
Sergei Dmitrijewitsch Spasski (1898–1956), sowjetischer Schriftsteller
Sofja Gitmanowna Spasskaja (1901–1962), russisch-sowjetische Bildhauerin
 Weronika Sergejewna Spasskaja (1933–2011), sowjetisch-kubanische Hispanistin und Übersetzerin

sowie:
Erlöser-Turm (; Spasski-Turm, Frolowturm) im Moskauer Kreml am Roten Platz und anderen Kremln
Erlöserkirche (; Spasskaja zerkow) in diversen russischen Städten
(11268) Spassky, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Spassk
 Spaske